Фо́кін (Фокіна) () — російське прізвище

Відомі носії:
 Фокін Антон (нар. 1982) — узбецький гімнаст, олімпійський медаліст.
 Фокін Вітольд Павлович — Прем'єр-міністр України у (1990 — 1992) роках.
 Фокін Владислав Ігорович (1986) — російський хокеїст.
 Фокін Володимир Петрович — український та російський режисер й кінематографіст, народний артист Росії.
 Фокін Микола Сергійович (1912 — 1990) — український оперний співак.
 Фокін Михайло Михайлович (1880 — 1942) — російський хореограф.
 Фокін Петро Максимович (1900—1979) — народний комісар внутрішніх справ і державної безпеки Кримської АРСР, генерал-лейтенант.
 Фокін Сергій Олександрович (*1961) — радянський і російський футболіст, захисник.

 Фокіна-Семенова Наталія Вікторівна — українська легкоатлетка, дискоболка, призерка чемпіонатів Європи, олімпійка.

Див. також 
 Фокино
Російські прізвища